Финал кубка Англии 1913 года — последний матч 42-го розыгрыша Кубка Англии. Матч между «Астон Виллой» и «Сандерлендом» состоялся 19 апреля 1913 года на лондонском стадионе «Кристал Пэлас». Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «Астон Виллы». Гол, после паса Чарли Уоллеса, забил Томми Барбер. До этого гола Чарли Уоллес не забил пенальти, что оставалось единственным случаем в финалах Кубка Англии до 1988 года.

Перед матчем 
Это было первое участие «Сандерленда» в финалах Кубка Англии. Впервые в финале кубка встретились команды, занявшие 1-е и 2-е место в чемпионате. На пути к финалу «Сандерленду» пришлось дважды переигрывать четвертьфинальный матч с «Ньюкаслом» и один раз — полуфинальный матч с «Бернли». «Астон Вилла» не участвовала в финалах на протяжении 8 лет. В случае победы, это был бы пятый кубок для «Астон Виллы», что стало бы повторением рекорда ФК «Уондерерс» и «Блэкберн Роверс».

Обзор матча 
Победа досталась «Астон Вилле» тяжело. В первом тайме Чарли Уоллес не забил пенальти, назначенный за фол Глэдвина на Стефенсоне. Он пробил мимо левой штанги. Через несколько минут после незабитого пенальти из-за офсайда был отменён гол Хемптона. Голевые моменты упустили также игроки «Сандерленда» Чарли Бакен и Джимми Ричардсон. В начале второго тайме Сэм Харди был вынужден покинуть поле на 10 минут из-за травмы ноги, а в ворота стал Харроп. На 78 минуте Томми Барбер забил гол головой после подачи углового Чарли Уоллесом.

Статистика матча

Путь к финалу 
Первыми указаны команды, играющие на домашнем стадионе.

Астон Вилла

Сандерленд

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 

1913
Кубок Англии 1913
Кубок Англии 1913
Футбол в Англии в сезоне 1912/1913
Футбол в Европе в 1913 году
События 19 апреля
Апрель 1913 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1913 год в Лондоне